Geografia
 Wulka – rzeka w Austrii, dopływ Jeziora Nezyderskiego
 Wulka – dzielnica Lwowa (Ukraina)
 Wulka – wieś w rejonie brzeżańskim
 Sztuka
 Wulka – rzeźbiarz etruski